Folger ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Folger (1943–1969), amerikanische Erbin eines Kaffeekonzerns, Opfer eines Mordanschlags
 Alonzo Dillard Folger (1888–1941), US-amerikanischer Politiker
 Arie Folger (* 1974), belgischer Rabbiner
 Charles J. Folger (1818–1884), US-amerikanischer Politiker
 Erwin Folger (1909–1993), deutscher Politiker
 Henry Clay Folger (1857–1930), amerikanischer Geschäftsmann (Standard Oil) und Kunstsammler

 Jonas Folger (* 1993), deutscher Motorradrennfahrer
 Mayhew Folger (1774–1828), US-amerikanischer Seefahrer und Robbenjäger

 Robert Folger, deutscher Romanist und Historiker
 Sepp Folger (1922–2013), deutscher Skirennläufer
 Walter Folger (1765–1849), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Folger Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Kap Folger, Kap an der Budd-Küste des Wilkeslands, Antarktika

Siehe auch:
 Volger